Зојатепек има више значења:

 Зојатепек (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зојатепек (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику